Clifford McLaglen – attore britannico
 Victor McLaglen – britannico naturalizzato statunitense